Blaurock steht für:
 Blaurock (Kleidungsstück), eine Oberbekleidung, die den Körper von der Schulter bis zur Taille bedeckt und Ärmel hat
 Blaurock (Uniform), die übliche Uniform der Soldaten der US Army im 18. und 19. Jahrhundert, welche den Soldaten den Beinamen „Blauröcke“ einbrachte

Blaurock ist der Familienname folgender Personen: 
 Edmund Blaurock (1899–1966), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Jörg Blaurock (1492–1529, auch Georg Blaurock und Georg vom Hause Jakob; richtiger Name: Georg Cajakob), führende Persönlichkeit der Täuferbewegung 
 Jörg Blaurock (Ingenieur) (1928–2014), deutscher Schiffbauingenieur
 Philipp Blaurock (* 1991), deutscher Nordischer Kombinierer
 Uwe Blaurock (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler